Skrót APCS może oznaczać:
 Advanced Placement Computer Science
 Avoyelles Public Charter School